Maestro de ceremonias puede referirse a:

 Maestro de ceremonias, cargo protocolario de las monarquías europeas y asiáticas.
 Maestro de ceremonias o jefe de pista; actor más visible en el circo moderno y el que, en el escenario, gestiona el rendimiento, presenta los diferentes números y guía al público a través del espectáculo.
 Maestro de ceremonias litúrgicas, sacerdote, acólito o laico encargado de la buena disposición de las celebraciones en la liturgia de la Iglesia Católica.
 Maestro de ceremonias o MC (pronunciado [em'sí] o [emecé]), una denominación para rapero.
 Master of the Revels, cargo dentro de la corte británica que tuvo responsabilidades de supervisar las festividades reales y la censura teatral.